Ми́ккола () — финская фамилия. Известные носители:

 Миккола, Вяйнё (1890—1920) — российский и финский лётчик, участник Первой мировой и Гражданской войны.
 Миккола, Иосиф Юлиус (1866—1946) — финский языковед и славист.
 Миккола, Леена-Кайса (род. 1965) — финский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Израиле, затем в Китае.
 Миккола, Майла (1871—1951) — финская писательница; более известна под псевдонимом «Maila Talvio».
 Миккола, Марья-Леена (род. 1939) — финская писательница, поэтесса и переводчица.
 Миккола, Ханну (1942—2021) — финский автогонщик.